L'Elite Women's Hockey League 2005-2006 è stata la seconda edizione di questo torneo per squadre femminili di club.

Formula e squadre partecipanti
Le squadre iscritte sono salite ad 11: quattro austriache (le campionaesse in carica Vienna Sabres, The Ravens Salisburgo, Dragons Klagenfurt e Vienna Flyers), due italiane (HC Agordo e HC Eagles Bolzano), due ungheresi (UTE Marilyn Budapest e la novità Ferencváros Stars), due slovene (Terme Maribor e la neoiscritta HK Gorenjska) e, per la prima volta, una squadra slovacca (Hockey Club Slovan Bratislava femminile). Le squadre sono state suddivise in due gironi, Nord-Est (6 squadre) e Sud-Ovest (5 squadre) e si sono affrontate in un girone di andata e ritorno.

Erano previsti due punti per la vittoria (sia nei tempi regolamentari che nei supplementari), un punto per la sconfitta ai supplementari, e nessun punto per la sconfitta nei tempi regolamentari.

Le prime quattro classificate di ciascun girone si sono qualificate per i play-off, disputati con quarti, semifinali e finali con gare di andata e ritorno. Le ultime due classificate del girone Nord-Est e l'ultima del girone Sud-Ovest hanno disputato un ulteriore girone per determinare le ultime tre posizioni.

Regular season

Girone Nord-Est

Girone Sud-Ovest

Play-off e piazzamenti
Le squadre sconfitte nei quarti hanno disputato semifinali e finali per il quinto posto.

Tabellone principale

Tabellone 5º-8º posto

Girone per il 9º posto

Classifica marcatori

All-Star Team

Collegamenti esterni
La stagione su passionhockey.com

European Women's Hockey League
Hockey su ghiaccio nel 2005
Hockey su ghiaccio nel 2006